Cephaloon är ett släkte av skalbaggar. Cephaloon ingår i familjen dubbelklobaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelklobaggar
Cephaloon